Ферапо́нтов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ферапонтов, Александр Петрович (1931—2008) — советский актёр, музыкант.
 Ферапонтов, Андрей Святославович (род. 1976) — казахстанский футбольный тренер.
 
 Ферапонтов, Илья Викторович (род. 1997) — российский футболист.

См. также 
 Ферапонтов монастырь